Гатовский:

 Гатовские — польский дворянский род герба Колюмна.

 Гатовский, Владимир Николаевич (1879—1935) — начальник штаба Дикой дивизии, военный лётчик.
 Гатовский, Лев Маркович (1903—1997) — экономист, член-корреспондент РАН.